Самбас — топонім, що має такі значення:
 Самбас (Франція) — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія
 Самбас (султанат) — малайський султанат на острові Калімантан, що існував у XVI—XIX століттях